Троицкий, Николай Александрович:

 Троицкий, Николай Александрович (1887—1957) — русский учёный-ботаник, доктор биологических наук.
 Троицкий, Николай Александрович (1903—2011) — русский инженер-строитель, архитектор, политический деятель, прозаик.